Magarza puede referirse a:
El nombre común de la planta Anacyclus clavatus.
El nombre común de la planta Chrysanthemum coronarium.
El nombre común de la planta '''Calendula arvensis.